Media Luna kan syfta på följande platser:

Kuba 

 Media Luna, Kuba, ort, Provincia Granma,

Mexiko 

 Media Luna, Jalisco, ort, Encarnación de Díaz, 

Robotskapade Kubaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar